Osoby o nazwisku Mikuszewski:
 Karol Mikuszewski − polski rzeźbiarz ludowy i muzyk, z wykształcenia zdun
 Władysław Mikuszewski − polski prawnik, sędzia i wykładowca